est le deuxième single de Blur extrait de l'album .

Liste des titres 

CD (CDFOOD29)

12″ (12FOOD29)

7″ (FOOD29)

Cassette audio  (TCFOOD29)  

12″  (12FOODX29), sorti le

Version américaine 

CD (K2-19747)

12″ (V-19747)
 - 5:02
 - 5:40

Cassette (4KM-07374)

Single musical sorti en 1991
Chanson interprétée par Blur